As Torres That El Emad (árabe: أبراج ذات العماد) são 5 torres em Trípoli, na Líbia. Elas estão localizadas no distrito El Saddi de Trípoli, no centro da cidade. Os edifícios começaram a serem construídos no início de 1984 e inaugurados em 1990. Eles foi construídos pela empre sul coreana Daewoo Engineering and Construction. O complexo é composto de 5 torres, cada uma com 18 andares e vista total para o mar. Ele foi construído durante governo de Muammar Gaddafi.

Ligações externas 

 Torres That El Emad no banco de dados Emporis
Construções de Trípoli